La temporada de 1969 del Campeonato del Mundo de Motociclismo fue la 21.º edición del Campeonato Mundial de Motociclismo.

Desarrollo y resultados 
Giacomo Agostini con su MV Agusta continuó dominando las categorías mayores, ganando 350 y 500 con la factoría italiana. La cilindrada de 250 cc vio una batalla hasta la última carrera entre Kel Carruthers, Kent Andersson y Santiago Herrero. La victoria final de Carruther sería el último triunfo de una cuatro tiempos. Kawasaki alzó su primer título mundial gracias a Dave Simmonds en 125 cc. El español Ángel Nieto ganó su primer título mundial para él y para Derbi. En las notas trágicas del año, el campeón de 125cc Bill Ivy moriría con su Jawa durante los entrenamientos del Gran Premio de Alemania del Este.

Calendario y resultados

Resultados

500cc 
{|
|

350cc 
{|
|

250cc 
{|
|

125cc

50cc

Referencias

Enlaces externos 
 Historia y palmarés del Mundial de Motociclismo

Deportes de motor en 1969
1969